Reprezentacja Danii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Danii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych. Jest zarządzany przez Dansk Håndbold Forbund.

Piłka ręczna jest, po piłce nożnej i badmintonie, jednym z najpopularniejszych sportów w Danii. Krajowy związek zrzesza 146 tys. zawodników.

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2007 
Na Mistrzostwach Świata 2007 Dania występowała w grupie E, rywalizując z zespołami Angolą, Węgrami i Norwegią. Rozgrywki grupowe zakończyła na drugim miejscu. W rundzie zasadniczej rywalizowała z zespołami Chorwacji, Czech, Rosji, Węgier i obrońcami tytułu, zespołem Hiszpanii. Pokonała wszystkich rywali, z wyjątkiem Chorwacji. W ćwierćfinale pokonała po zaciętym boju Islandię 42:41 i awansowała do półfinału, gdzie uległa reprezentacji Polski 1 lutego 2007 33:36.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Aktualny skład drużyny 
Kadra powołana na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023

Przypisy

Dania